Berthold III (Andechs)
 Berthold III de Zähringen